«Волга» — команда по хоккею на траве из города Ульяновск.

История 
Создана в 1968 году на базе хоккейного клуба «Волга». С 1970 года участвовала в чемпионате СССР. Трёхкратный чемпион СССР, участник Кубка европейских чемпионов (1975 год). Расформирована в 1991 году.

Достижения 
 – Чемпион СССР – 1970, 1971, 1974 
 – Серебряный призёр чемпионата СССР – 1972, 1976 
 – Бронзовый призёр чемпионата СССР – 1975

Лучшие бомбардиры

Известные игроки 
  Николай Афанасенко
  Леонард Мухаметзянов
  Вячеслав Лампеев

Примечания 

 Полувековой юбилей ульяновского хоккея на траве (статья на сайте Федерации хоккея на траве России)

Клубы по хоккею на траве СССР
Спортивные клубы Ульяновска